Ahmed Barusso – calciatore
 Marco Barusso – musicista